Китайський багатозначний термін

Історія та географія 
 Цзінь (Чжоу) 晉 (11 ст. до н.е. - 376 до н.е.), держава у давньому Китаї, васал династії Чжоу
 Династія Цзінь (265-420) 晉
 Династія Пізня Цзінь (П'ять династій) 後晉 (936-947)
 Династія Цзінь 金 (1115-1234)
 Династія Пізня Цзінь (1616-1636)

Прізвище 
 Цзінь Нун 金农 (1687 —1764)

Інше
 міра ваги